Марко Д'Алессандро (італ. Marco D'Alessandro, * 17 лютого 1991, Рим) — італійський футболіст, півзахисник клубу «Аталанта».
 Андрес д'Алессандро — аргентинський футболіст.